9-й Ереванский кинофестиваль «Золотой абрикос» 2012 года — прошёл в Ереване — столице Республики Армения с 8 июля по 15 июля

История 
Кинофестиваль проходил с 8 по 15 июля 2012 года в столице Армении Ереване. На участие в фестивале было подано 1250 заявок из 70 стран мира, из которых выбрали 150, представляющих 44 страны. По традиции все началось в церкви Сурб Зоравор с церемонии благословения символа Армении и фестиваля — абрикоса. После чего, уже в зале концертного центра, прошла церемония открытия, которую было доверено Вести Жирайру Папазяну. Спустя какое-то время представив членов жюри фестиваля, началась церемония вручения «Талера Параджанова», которого удостоились испанский кинорежиссёр Виктор Эрисе и грузинский Эльдар Шенгелая.

Основной конкурс был представлен 12 игровыми картинами, где 2 на русском языке. Половина из них отмечены престижными наградами критиков на разных киносмотрах. Документальный конкурс был представлен также 12 картинами, из которых жюри под председательством Марины Разбежкиной
Помимо этого в рамках фестиваля прошел традиционный национальный конкурс «Армянская панорама» и введенный на прошлом фестивале конкурс короткого метра «Косточка». Особенностью нынешнего фестиваля является появление новых программ. В этом году это «Книга и кино», приуроченная к 500-летию армянского книгопечатания и провозглашению Еревана Всемирной столицей книги.

На ереванском кинофестивале было проведено множество программ, одна из которых «Дань уважения» отметила несколько юбилеев: 85-летие Фрунзе Довлатяна, 80-летие Андрея Тарковского и 90-летие Юрия Ерзнкяна. Прошли ретроспективные показы — Андрея Тарковского, Александра Сокурова, Вадима Абдрашитова. В программе «фильмы стран СНГ» был проведен показ фильмов режиссёров с просторов бывшего СССР. Кроме того, 12 июля Армянской Апостольской Церковью, в рамках фестиваля была учреждена специальная премия «Да будет свет». Первым награждённым её стал Александр Сокуров, который получил приз из рук католикоса всех армян Гарегина II

В рамках фестиваля «Золотой абрикос» в Ереване, в музее Сергея Параджанова, прошла церемония, посвященная 100-летию армянского кино, где были представлены две книги об армянском кино. Там же представителями киноакадемии армянским кинематографистам были вручены почётные призы — статуэтка «Анаит». Премия вручалась впервые и предназначалась людям, ставшим знаковыми лицами армянского кино. За время фестиваля, его гости могли посетили коньячный завод, центр инновационных технологий ТУМО, фестиваль Долмы, духовный центр в Эчмиадзине и другие места

Программы фестиваля 
 «Ереванские премьеры»
 программа мировых киношкол
 «Дань уважения»
 «Взгляд снаружи»
 «Кино стран СНГ»
 «Книга и кино»

Мнения о кинофестивале 
Член жюри программы короткометражных фильмов «Косточка» Алена Шумакова рассказала, что недовольных в их команде не осталось. Как он отметила:
«Фестиваль становится большим и действительно значимым в жизни кинематографа, когда он начинает открывать новые таланты»

Александр Сокуров отметил, что фестиваль Золотой абрикос — это самодостаточное явление, обладающий мировой популярностью. И для его дальнейшего созревания, нужно воздвигнуть фестивальный центр

Вадим Абдрашитов высоко оценил уровень Международного ереванского кинофестиваля, отметив, что «фестиваль встает на ноги все крепче и крепче», по его словамВсе, что касается отношения к гостям, все, что касается толковости программ, это выше всяких похвал. Обилие программ. Даже человек, который слабо интересуется кино, может выбрать что-то для себя

Сергей Мокрицкий, отмечает что «Золотой абрикос» является знаковым для всех кинематографистов, поскольку тут присутствуют ведущие кинематографисты мира. По его словам О фестивале ходят легенды, и очень многие хотят сюда попасть.

«Таллер Параджанова» — премия имени Параджанова за достижения в кинематографе 
  Виктор Эрисе (Испания)
  Эльдар Шенгелая (Грузия)
  Агнешка Холланд (Польша)

«Да будет Свет» — премия Армянской Апостольской Церкви 
  Александр Сокуров (Россия)

Жюри конкурса 

в номинации лучший фильм
  Виктор Эрисе (Испания)
   (Франция)
  Кирилл Разлогов (Россия)
  Януш Газда (Польша)
  Роланд Казарян (Армения)

в номинации лучший документальный фильм
  Марина Разбежкина (Россия)
  Антонио Дельгадо (Испания)
  Нана Джанелидзе (Грузия)
  Цветана Паскалева (Болгария)
  Нуне Саркисян (Армения)

в номинации «Армянская панорама»
  Эмилия Ховиарова (Чехия)
  Ли Сан-Йонг (Северная Корея)
  Валерий Балаян (Россия)
   (Швейцария)
  Ситора Алиева (Россия)
   (США)
  Нарек Товмасян (Армения)

в номинации лучшее короткометражное кино (абрикосовая косточка)
  Нйен Торунн (Норвегия)
  Алёна Шумакова (Италия)
  Алексей Медведев (Россия)

в номинации приза Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ)
  Маргарита Чапатте Лопес (Испания)
  Антунеш Жоао (Португалия)
  Гарегин Закоян (Армения)

в номинации приза экуменического жюри
  Кристина Гринэвэй (Швейцария)
  Рикардо Руиз Де ла Серна (Испания)
  отче Геворг Сароян (Армения)

Победители и лауреаты конкурса

Лучший фильм 
ГРАН ПРИ — ЗОЛОТОЙ АБРИКОС
  «В тумане» — Сергей Лозница (Германия)

серебряный абрикос
  «Издалека это выглядит прекрасно» (It Look Pretty from a Distance) — Анка и Вильгельм Сансаль (Польша)

Специальный приз жюри
  «Лето» (Summertime) — Хосе Луис Торрес Леива (Чили)

Лучший документальный фильм 
ГРАН ПРИ — ЗОЛОТОЙ АБРИКОС
  «Пять разбитых камер» (Five broken Cameras)— Эмад Бурнат (Государство Палестина)

серебряный абрикос
  «Книга тундры: повесть о Вувукае, маленьком камне» — Алексей Вахрушев (Россия)

Специальное упоминание жюри
  «Бахмаро» (Bakhmaro) — Саломе Яши (Германия)

Армянская панорама 
ГРАН ПРИ — ЗОЛОТОЙ АБРИКОС, за лучший игровой фильм
  «Если все» (If Only Everyone) — Наталия Беляускене (Армения)

серебряный абрикос
  «Нана» (Nana) — Валери Массадян (Франция)

ГРАН ПРИ — ЗОЛОТОЙ АБРИКОС, за лучший документальный фильм
  «Армянская рапсодия» (Armenian Rhapsody) — Сезар и Гарри Кананян (Бразилия)

Лучшее короткометражное кино («Кориз» или «Абрикосовая косточка») 
ГРАН ПРИ — ЗОЛОТОЙ АБРИКОС
  «Когда мы умерли ночью» (When We Die at Night)— Эдуардо Моторо (Бразилия)

Специальное упоминание жюри
  «Незначительные подробности случайного эпизода» — Михаил Местецкий (Россия)

Другие призы 
Приз журналистов и кинокритиков FIPRESCI
  /  «Первая гроза весной» (The First Rains of Spring) — Ерлан Нурмухамбетов и Сано Шинцу (Казахстан / Япония)

Приз экуменического жюри

Главный приз
  «Если все» (If Only Everyone) — Наталия Беляускене (Армения)

Специальное упоминание
  «Будущее длится вечно» (Future Last Forever) — Озджан Альпер (Турция)

Приз национальной киноакадемии Армении
  «Татуировки моей бабушки» (Grandma’s Tattoos) — Сюзанна Хардалян (Швеция)

Приз имени Гранта Матевосяна
  «Плохой папа» (Bad Father) — Тигран Аведикян(Франция)

«Нуад» — Приз союза кинематографистов Армении
  «С Фиделем, что бы ни случилось» (With Fidel Whatever Happens) — Горан Радованович (Сербия)

«Новые имена фестиваля» — приз Британского совета
  «Армянская рапсодия» (Armenian Rhapsody) — Сезар и Гарри Кананян (Бразилия)

Примечания 

Кинофестивали Армении
Июль 2012 года
2012 год в Армении
Кинофестивали 2012 года